Премия «Магритт» за лучший оригинальный или адаптированный сценарий () — одна из кинематографических наград, предоставляется с 2011 года бельгийской Академией Андре Дельво в рамках национальной кинопремии «Магритт» . Присуждается автору / авторам лучшего оригинального или адаптированного сценария фильма, стал значительным вкладом в бельгийскую киноиндустрию. Лауреатом первой премии «Магритт» за лучший киносценарий к фильму «Господин Никто» стал в 2011 году Жако ван Дормель.

Победители и номинанты 
Ниже приведен список фильмов, получивших эту премию, а также номинанты.  и жирным шрифтом

2010-е 
{| class="wikitable"
|-
!width="100"|
!width="300"|Русское название
!width="300"|Оригинальное название
!width="300"|Режиссёр(ы)
|-
|rowspan="4" style="text-align:center; background:#F0E5AD;"| 2010(1-ая) ||style="background:#F0E5AD;"| Господин Никто ||style="background:#F0E5AD;"| Mr. Nobody ||style="background:#F0E5AD;"| Жако ван Дормаль
|-
| Бароны || Les Barons || Набиль бен Ядир, Лоран Бранденбургер, Себастьен Фернандес
|-
| Нелегал || Illégal || Оливье Массе-Депасс
|-
| Частные уроки || Élève libre || Жоаким Лафосс и Франсуа Пиро
|-
|rowspan="4" style="text-align:center; background:#F0E5AD;"| 2011(2-ая) ||style="background:#F0E5AD;"| Бычара ||style="background:#F0E5AD;"| Rundskop ||style="background:#F0E5AD;"| Михаеэь Р. Роскам
|-
| Гиганты || Les Géants || Були Ланнерс та Элиз Ансьон
|-
| Мальчик с велосипедом || Le Gamin au vélo || Жан-Пьер и Люк Дарденн
|-
| Анонимные романтики || Les Émotifs anonymes || Филип Бласбан
|-
|rowspan="4" style="text-align:center; background:#F0E5AD;"| 2012(3-я) ||style="background:#F0E5AD;"| 38 свидетелей ||style="background:#F0E5AD;"| 38 témoins ||style="background:#F0E5AD;"| Люка Бельво
|-
| Говорящий мертвец || Dead Man Talking || Патрик Ридремонт
|-
| Дом на колесах ||Mobile Home || Франсуа Пиро
|-
| После любви || À perdre la raison || Жоаким Лафосс
|-
|rowspan="4" style="text-align:center; background:#F0E5AD;"| 2013(4-ая) ||style="background:#F0E5AD;"| Танго либре ||style="background:#F0E5AD;"| Tango libre ||style="background:#F0E5AD;"| Филип Бласбан и Энн Полицевич
|-
| Малыш || Kid || Фин Трох
|-
| Пятый сезон || La Cinquième Saison || Петер Бросенс и Джессика Гоуп Вудворт
|-
| Виджай и я || Vijay and I || Филип Бласбан та Сэм Гарбарски
|-
|rowspan="4" style="text-align:center; background:#F0E5AD;"| 2014(5-ая) ||style="background:#F0E5AD;"| Не в моём вкусе || style="background:#F0E5AD;"| Pas son genre || style="background:#F0E5AD;"| Люка Бельво
|-
| Анри || Henri || Иоланда Моро
|-
| Марш || La Marche || Набиль бен Ядир
|-
| Два дня, одна ночь || Deux jours, une nuit || Жан-Пьер и Люк Дарденн
|-
|rowspan="4" style="text-align:center; background:#F0E5AD;"| 2015(6-ая) ||style="background:#F0E5AD;"| Новейший завет || style="background:#F0E5AD;"| Le Tout Nouveau Testament || style="background:#F0E5AD;"| Жако ван Дормаль та Томас Ганзиг
|-
| Аллилуйя || Alleluia || Фабрис дю Вельц и Венсан Тавье
|-
| Я умер, но у меня есть друзья || Je suis mort mais j'ai des amis || Гийом Маландрен и Стефан Маландрен
|-
| Ущербность || Préjudice || Антуан Коуперс и Антуан Вотерс
|-
|rowspan="5" style="text-align:center; background:#F0E5AD;"| 2016(7-ая)||style="background:#F0E5AD;"| Смерть от смерти ||style="background:#F0E5AD;"| Je me tue à le dire ||style="background:#F0E5AD;"| Ксавье Серон
|-
| Вратарь || Keeper || Гийом Сене и Дэвид Ламберт
|-
| Семейный бюджет || L'Économie du couple || Жоаким Лафосс
|-
| Первый, последний || Les Premiers, les Derniers || Були Ланнерс
|}

 Примечания 

 Ссылки 
 
 
 Премия «Магритт»  на AlloCiné''

Ф
Премии за сценарий